Prana, palavra em sânscrito que denota a energia vital
Prâna, o 3º princípio do Homem no âmbito da Teosofia
Prana-Film - produtora alemã
Prana (álbum) - Álbum musical do Duo musical japonês Yoshida Brothers.

Desambiguação